

Anni
40 – anno del I secolo d.C.
40 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
40 – numero naturale

Musica 
40 – pseudonimo del produttore discografico canadese Noah Shebib
40 – singolo degli U2 del 1983
40 – album degli Stray Cats del 2019